Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2020/21.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (18., 19., 20. bzw. 21. September 2020) bis zum Saisonfinale am 23. Mai 2021 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–13 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 13. Spieltags (letzter Spieltag vor zweiwöchiger „Winterpause“) angehörte bzw. ab 15 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 15. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen; der 14. Spieltag wurde vom 2. bis 4. Januar 2021 ausgetragen. Zum 1. Januar 2021 verpflichtete Spieler erhielten ihre Spielberechtigung ab dem 15. Spieltag, der vom 8. bis 11. Januar 2021 stattfand). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) und U19 (A-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten),
 Position: Angabe der Position des Spielers, 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Vor der Saison wurde die untere Altersgrenze auf 16 Jahre herabgesetzt (vorher 17). 16-Jährige waren zuvor nur spielberechtigt, wenn sie formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang angehörten (diese Saison 2003). Ein 2004 geborener Spieler konnte somit direkt nach seinem 16. Geburtstag eingesetzt werden,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

VfL Bochum 

Cheftrainer: Thomas Reis (/)
Kapitän:  (/)

SpVgg Greuther Fürth 

Cheftrainer: Stefan Leitl ()
Kapitän:  (/)

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Ole Werner (/)
Kapitän: Hauke Wahl (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Daniel Thioune (; bis zum 31. Spieltag), Horst Hrubesch (; Interimstrainer ab dem 32. Spieltag)
Kapitän: Tim Leibold (/)

Fortuna Düsseldorf 

Cheftrainer: Uwe Rösler (/)
Kapitän: Adam Bodzek ()

Karlsruher SC 

Cheftrainer: Christian Eichner (/)
Kapitän: Jerôme Gondorf ()

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Markus Anfang ()
Kapitän: Fabian Holland ()

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt (/)
Kapitän: Marc Schnatterer (/)

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: Steffen Baumgart (/)
Kapitän: Sebastian Schonlau ()

FC St. Pauli 

Cheftrainer: Timo Schultz ()
Kapitän: Christopher Avevor (/)

1. FC Nürnberg 

Cheftrainer: Robert Klauß (/)
Kapitän: Enrico Valentini (/)

FC Erzgebirge Aue 

Cheftrainer: Dirk Schuster (/)
Kapitän: Martin Männel (/)

Hannover 96 

Cheftrainer: Kenan Kocak (/)
Kapitän: Dominik Kaiser ()

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Benedikt Gimber (/)

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Uwe Koschinat (; bis zum 8. Spieltag), Michael Schiele (; vom 9. bis zum 21. Spieltag), Gerhard Kleppinger (/) &  (/; beide Interimstrainer ab dem 22. Spieltag)
Kapitän: Dennis Diekmeier (/)

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Marco Grote (/; bis zum 21. Spieltag), Florian Fulland (; Interimstrainer am 22. und 23. Spieltag), Markus Feldhoff (; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän: Maurice Trapp (/)

Eintracht Braunschweig 

Cheftrainer: Daniel Meyer ()
Kapitän:  (/)

Würzburger Kickers 

Cheftrainer: Michael Schiele (; bis zum 2. Spieltag), Marco Antwerpen (/; 3. bis 7. Spieltag), Bernhard Trares (; 8. bis 26. Spieltag), Ralf Santelli (; Interimstrainer ab dem 27. Spieltag inklusive des Nachholspiels vom 25. Spieltag)
Kapitän: Daniel Hägele (/)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2020/21
 Kader der 3. Fußball-Liga 2020/21

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Kaderliste